Der französische Kanton Calvisson ist ein Kanton im Département Gard und im Arrondissement Nîmes. Der Kanton entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Calvisson